Сальданья-де-Бургос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 7,757 км². Население — 183 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса